Rusland
 Ljoebitskoje (district Koertsjatovski) - dorp in de oblast Koersk
 Ljoebitskoje (district Medvenski) - dorp in de oblast Koersk
 Ljoebitskoje (Saratov) - dorp in de oblast Saratov